«Подарю тебе город» () — советский художественный фильм режиссёра Эдуарда Хачатурова. Фильм создан на киностудии «Узбекфильм» в 1978 году. Считается одним из самых лучших узбекских фильмов.

Сюжет 
В фильме рассказывается о молодом мужчине, который в течение целого дня никак не может попасть на собственную свадьбу и становится участником многих событий, происходящих в день его свадьбы в городе Ташкент.

В 2015 г. снято продолжение фильма «Подарю тебе город». Во второй части играют уже другие актёры.

Примечания

Источники 
 № 1856. Подарю тебе город // Советские художественные фильмы: 1978-1979 / Мария Павлова. - Издательство Всероссийской газеты "Нива России". - стр. 100

Фильмы СССР 1978 года
Фильмы студии «Узбекфильм»